UMP – Unia na rzecz Ruchu Ludowego (fr. Union pour un Mouvement Populaire)
 UMP – urydyno-5′-fosforan (urydyno-5′-monofosforan), jeden z nukleotydów
 UMP – pistolet maszynowy firmy Heckler und Koch
 UMP – unia polskich miast
 UMP – Darmowa mapa Polski dla odbiorników GPS firmy Garmin (Uzupełniająca Mapa Polski, ang. Unofficial Map Project)
 UMP – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu